Il singolare femminile del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Justine Henin che ha battuto in finale Amélie Mauresmo 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Justine Henin (Campionessa)
 Amélie Mauresmo (finale)
 Svetlana Kuznecova (semifinali)
 Martina Hingis (quarti di finale)

 Jelena Janković (semifinali)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Li Na (primo turno)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Dubai Tennis Championships 2007